Азиатская шляпа — в наиболее популярном из своих вариантов представляет собой коническую шляпу, однако известны также варианты, в которых вычленена тулья. Предназначена для защиты от солнца и дождя при полевых работах.

Возникла в Восточной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Китай, Япония и Корея). Шляпы делают из пальмовых листьев, из текстиля (часто встречающийся материал — шёлк), имеется подбородочный ремень. Соломенные шляпы после погружения в воду носятся в качестве импровизированного устройства для охлаждения.

Из-за своей характерной формы она часто используется в изображениях Восточной Азии. При проведении некоторых спортивных мероприятий среди зрителей было модным носить такие головные уборы, особенно раскрашенные в цвета команды или государственные.

В материковой части Китая и на Тайване шляпа называется доули (, буквально, шляпа на доу, 10 литров), также лимао () и чжули (). В Китае она изготавливается из бамбуковой щепы с зажатой между щепами промасленной бумагой или листьями бамбука.

В Японии она называется  или .

В Корее называется саткат (삿갓), её в основном носят буддийские монахи.

Во Вьетнаме называется нон. Конические разновидности шляпы —  во Вьетнаме часто разрисовывают или расписывают вручную, в Хюэ на шляпах, называемых , пишут стихи и китайские иероглифы, которые становится видно на просвет.

См. также 
 Каса
 Дзингаса
 Головной убор
 Сомбреро

Примечания

Ссылки 
 Галерея конических соломенных шляп

Культура Юго-Восточной Азии
Восточная Азия
Шляпы